Дембовский — фамилия. Известные носители:
 Дембовский, Леонид Матвеевич (1838—1908) — русский генерал.
 Дембовский, Леон (1823—1904) — польский художник.
 Дембовский, Николай (около 1680—1757) — каменецкий епископ.
 Дембовский, Эдуард (1822—1846) — польский философ, писатель.
 Дембовский, Ян (ок. 1770—1823)— польский генерал, участник восстания Костюшко.
 Дембовский, Ян Богдан (1889—1963) — польский зоолог, общественный и государственный деятель, иностранный член Академии наук СССР.

Другое 
 Дембовский — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Дембовски, Эрколе (1815—1881) — итальянский астроном.